Hallerstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Hallerstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro